II-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Окленде (Новая Зеландия) с 18 по 27 ноября 1977 года. В соревнованиях участвовало 10 команд.

Команды

Филиппины 
 Эугенио Торре
 Рико Маскаринас
 Гленн Бордонада
 Рафаэлито Манинанг
 Luis Chiong

Китай 
 Ци Цзинсюань
 Чэнь Дэ
 Chang Tung Lo
 Hsu Hung Hsun
 Li Chung Tsien

Индонезия 
 Salor Sitanggang
 Хасан Ардианшах
 Jacobus Sawandar Sampouw
 Eddy Suwandhio
 Herman Kusnadi
 Bing Sarjono

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
1977 год в шахматах
Ноябрь 1977 года
Международные спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)
1977 год в Новой Зеландии
Шахматы в Новой Зеландии